Hallwang ist der Name folgender Orte:
 Hallwang, Gemeinde im Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hallwang (Gemeinde Eberstalzell), Ortschaft der Gemeinde Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich